Merxhausen bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Merxhausen (Bad Emstal), Ortsteil von Bad Emstal, Landkreis Kassel, Nordhessen
 Merxhausen (Heinade), Ortsteil von Heinade, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Merxhausen (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet im Landkreis Holzminden, Niedersachsen